Panga est un village de la commune de Mustjala du comté de Saare en Estonie.
Au , il compte 24 habitants.

Notes et références 

Panga